Tango har flere betydninger:

 Tango (dans) – en dans
 Tango (musik) – en musik genre.
 Tango (sodavand) – en britisk/irsk læskedrik.

 Bogstavet T i NATO's fonetiske alfabet.

 Samt følgende film:
 Tango (film fra 1933) – En film af den danske instruktør George Schnéevoigt.
 Tango (Tv-film fra 1973) En film af den danske instruktør Søren Melson.
 Tango (film fra 1980) – En animeret film af den polske instruktør Zbigniew Rybczyński.
 Tango (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1992 instrueret af Karen Vibeke Jacobsen-
 Tango (film fra 1993) – En film af den franske instruktør Patrice Leconte.
 Tango (film fra 1997) – dansk kortfilm fra 1997 instrueret af Erik Clausen.
 Tango (film fra 1998) – En film af den spanske instruktør Carlos Saura.